Вараксин — русская фамилия.

Известные носители 
 Вараксин, Алексей Юрьевич (род. 1969) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 
 Вараксин, Кирилл Александрович (род. 1974) — латвийский футболист.
 Вараксин, Фёдор Дмитриевич (1908—1975) — советский государственный деятель, министр.
 Вараксин, Яков Гаврилович (1904—1993) —  советский моряк, инженер-вице-адмирал.
 Вараксин, Михаил Дмитриевич -российский игрок в доту на лине!